

Pessoas
Johann Radon

Localidades

Radon (Orne)

Veja também
Rádon

Desambiguação